Khalil Pasha Djandarli
 Ibrahim Pasha Djandarli ibn Khalil
 Ibrahim Pasha Djandarli
 Ali Pasha Djandarli